Tiscali (berg); een berg op het Italiaanse Sardinië
Tiscali (bedrijf); een telecombedrijf